Иоганн Берну́лли (, 4 ноября 1744, Базель—13 июля 1807, Кёпеник близ Берлина) – внук Иоганна Бернулли, швейцарский  и , путешественник.

Биография 
Иоганн родился в Базеле (Швейцария), отец — Иоганн Бернулли II (сын Иоганна Бернулли). Получил образование юриста. Астроном Берлинской академии наук, там же директор математического класса.

Некоторое время жил в Санкт-Петербурге, где 23 декабря 1776 года был удостоен звания почётного члена Петербургской академии наук. В своих воспоминаниях Бернулли оставил красочные записки о столице и её предместьях, о встречах с императрицей, князем Потёмкиным, Григорием Орловым, Иваном Шуваловым, Бецким и другими.

Умер Бернулли в звании королевского астронома.

Труды 
Из многочисленных его сочинений наиболее замечательны: «Recueil pour les astronomes» (1772—1776); «Sammiung kurzer Reisebeschreibungen» (1782—1793); «Archiv zur neueren Geschichte, Geographie, Naturund Menschenkenntnis» (1783—1788).

Примечания

Литература 
 
 
 Лишевский В. П. Рассказы об учёных. — : Наука, 1986.
 
 Математический энциклопедический словарь. М., Сов. энциклопедия, 1988
 Иван Коренев. Семья Бернулли — российские остановки. // Наша Газета. — 31.03.2010

Почётные члены Петербургской академии наук
Члены Прусской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Иоганн III